Neuheun (Mesjid Raya), een plaats in Indonesië
Neuheun (Batee), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing